Небо в огне (альбом) — второй студийный альбом (2004) хеви-метал группы «Натиск» 
Небо в огне (телесериал) — российский телесериал (2010) режиссёра Дмитрия Черкасова.

Примечания